ETEM steht für:

 BG ETEM, die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Etem ist der Familienname folgender Personen:
 Emerson Etem (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Abkürzung